Iwan Kulik ist der Name folgender Personen:

* Iwan Julijanowitsch Kulik (1897–1937), ukrainisch-sowjetischer Schriftsteller, Literaturkritiker und Parteifunktionär
 Iwan Kulyk (Bischof) (* 1979), Bischof der ukrainisch griechisch-katholischen Kirche